Sky Harbor Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Sky Harbor Airport (Alaska)
 Sky Harbor Airport (Minnesota)
 Sky Harbor Airport (Nevada)
 Sky Harbor Airport (Washington)
 Phoenix Sky Harbor International Airport in Phoenix, Arizona